

Biografia 

Nata in un piccolo paese della Brianza, acquistò grande notorietà per la sua partecipazione allo Zecchino d'Oro 1964 dove interpretò il brano vincitore Il pulcino ballerino, scritto da Franco Maresca e Mario Pagano.

La canzone ottenne un grandissimo successo e fu quella, tra quelle presentate allo Zecchino d'Oro, ad aver registrato il più alto numero di vendite.

Viviana Stucchi fu invitata in Germania, a cantarla di fronte agli operai italiani delle fabbriche della Volkswagen.

Partecipò al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo, nell'edizione del 1965, con la canzone Il ritratto della mamma, a cui partecipò anche Carla Bissi, diventata negli anni una nota cantautrice sotto lo pseudonimo di Alice.

È docente di Educazione Fisica presso le scuole medie di Mezzago.

L'8 gennaio 2011 torna a Attenti a quei due - La sfida cantando insieme a Fabrizio Frizzi la stessa canzone che l'ha resa nota.

Da novembre 2020 partecipa come concorrente a The Voice Senior, in onda su Rai 1, entrando nel team del rapper Clementino.

Curiosità 
Sposatasi con Ivano Vismara, agente di commercio, ha da lui avuto un figlio, Luca Vismara, nato a Capodanno 1992, il quale ha partecipato come cantante alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, venendo eliminato prima dell'inizio del serale, e all'edizione 2019 del reality show L'isola dei famosi.

Note

Voci correlate
Zecchino d'Oro 1964

Collegamenti esterni
 Il pulcino ballerino nell'archivio storico dello Zecchino d'Oro
 

Interpreti allo Zecchino d'Oro
Cantanti bambini italiani